Franco Bortolani – politico italiano
 Giordano Bortolani – cestista italiano
 Umberto Bortolani – attore italiano